

Presentación previa 
Mikhail Elgin y Igor Zelenay eran ellos defensores del título, decidieron defender el título por separados.

Aliaksandr Bury y Igor Zelenay ganaron el título tras derrotar en la final Konstantin Kravchuk y Philipp Oswald.

Cabeza de serie

 ' Aliaksandr Bury /  Igor Zelenay (Campeones)
  Konstantin Kravchuk /  Philipp Oswald (Finalistas)

<ol start=3>
  Yaraslav Shyla /  Andrei Vasilevski ''(Cuartos de final)
  Flavio Cipolla /  Matteo Viola ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Kazan Kremlin Cup 2016